Тальма — многозначный термин:

 Тальма, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский актёр.
 Та́льма — род плаща или накидки без рукавов, назван в память об актёре.
 Тальма — река, приток Лозьвы.
 Тальма — деревня, Качугский район, Иркутская область.

См. также 
 Талма